Diplolepis kan syfta på:

 Diplolepis (djur) – ett släkte av steklar
 Diplolepis (växter) – ett släkte av växter